Belgia:
 La Roche-en-Ardenne – gmina

Dominika:
 La Roche – gmina

Francja:
 La Roche-Bernard – gmina w departamencie Morbihan 
 La Roche-Blanche – gmina w departamencie Loara Atlantycka
 La Roche-Blanche – gmina w departamencie Puy-de-Dôme
 La Roche-Canillac – gmina w departamencie Corrèze 
 La Roche-Chalais – gmina w departamencie Dordogne
 La Roche-Clermault – gmina w departamencie Indre i Loara  
 La Roche-de-Glun – gmina w departamencie Drôme  
 La Roche-de-Rame – gmina w departamencie Alpy Wysokie 
 La Roche-Derrien – gmina w departamencie Côtes-d’Armor  
 La Roche-des-Arnauds – gmina w departamencie Alpy Wysokie
 La Roche-en-Brenil – gmina w departamencie Côte-d’Or 
 La Roche-Guyon – gmina w departamencie Dolina Oise 
 La Roche-l’Abeille – gmina w departamencie Haute-Vienne 
 La Roche-Mabile – gmina w departamencie Orne 
 La Roche-Maurice – gmina w departamencie Finistère 
 La Roche-Morey – gmina w departamencie Górna Saona 
 La Roche-Noire – gmina w departamencie Puy-de-Dôme 
 La Roche-Posay – gmina w departamencie Vienne 
 La Roche-Rigault – gmina w departamencie Vienne 
 La Roche-sur-Foron – gmina w departamencie Górna Sabaudia 
 La Roche-sur-Grane – gmina w departamencie Drôme  
 La Roche-sur-Yon – gmina w departamencie Wandea 
 La Roche-Vanneau – gmina w departamencie Côte-d’Or 
 La Roche-Vineuse – gmina w departamencie Saona i Loara 

Szwajcaria:
 La Roche – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Gruyère

Osoby:
 Alan z La Roche – francuski teolog
 Benedikt La Roche – szwajcarski bankier
 Carl von La Roche – niemiecki aktor
 Gwido I de la Roche – władca Księstwa Aten
 Johann La Roche – austriacki aktor
 Ludwik I de Bourbon-La Roche – francuski książę
 Maria La Roche – szwajcarska malarka
 Mazo de la Roche – kanadyjska powieściopisarka
 Otto de la Roche – francuski baron
 Sophie von La Roche – niemiecka pisarka
 Wilhelm I de la Roche – władca Księstwa Aten

Inne:
 Bank La Roche & Co
 Bitwa pod La Roche-l’Abeille
 „La Roche” – belgijski trałowiec
 La Roche VF – francuski klub piłkarski

Zobacz też:
 Baulme-la-Roche  
 Beaulieu-sous-la-Roche  
 Colroy-la-Roche  
 Gare de La Roche-sur-Yon
 Gravé dans la roche
 Hoffmann-La Roche
 Laroche
 Neuviller-la-Roche  
 Roche
 Saint-André-de-la-Roche 
 Saint-Bazile-de-la-Roche  
 Saint-Blaise-la-Roche  
 Saint-Cyr-la-Roche  
 Saint-Laurent-la-Roche  
 Saint-Paul-la-Roche 
 Saint-Pierre-la-Roche  
 Saint-Priest-la-Roche